Benzilpiperidin se može odnositi na bilo koje od nekoliko jedinjenja:

 1-Benzilpiperidin (N-Benzilpiperidin)
 2-Benzilpiperidin
 3-Benzilpiperidin
 4-Benzilpiperidin